Galápagos - arquipélago do Equador
Galápagos (província) - província equatoriana que agrupa as ilhas do mesmo nome
Galápagos (Espanha) - município espanhol na província de Guadalajara
Galápagos Jogos - principal editora brasileira de jogos de tabuleiro modernos

Desambiguação